Das Masters 2017 war ein Einladungsturnier und Teil der Saison 2016/17 der Snooker Main Tour. Zum sechsten Mal fand es im Alexandra Palace in London statt.

Sieger wurde der Engländer Ronnie O’Sullivan, der damit seinen Titel verteidigte und mit seinem insgesamt siebten Sieg zum Rekordgewinner des Turniers wurde. O’Sullivan widmete seinen Sieg dem 2006 verstorbenen Paul Hunter, dessen Namen der Pokal der Masters seit diesem Turnier trägt.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Turnierplan 
Die 16 Topspieler der Weltrangliste spielten acht Tage lang um den Masters-Titel. Eröffnet wurde das Turnier am Sonntag, den 15. Januar, vom topgesetzten Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan.

Finale

Century Breaks 
Insgesamt wurden 26 Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielt.

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace